Выдровка — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 82 км по левому берегу реки Киевский Ёган. Длина реки составляет 26 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Притоки (км от устья) 
 21 км: река Лесная (пр)

Примечания 

Притоки Киевского Ёгана
Реки Александровского района Томской области